La palabra Dinar puede referirse a:

Dinar, moneda utilizada en varios países asiáticos y de Europa del Este;
Dinar Líneas Aéreas, aerolínea de Argentina;
Dinar, distrito de la provincia de Afyonkarahisar, en Turquía.